Villa Visconti ist der Name folgender Gebäude in Italien:
 Villa Visconti (Cadeo), Ruine einer Renaissancevilla in der Gemeinde Cadeo, Provinz Piacenza, Emilia-Romagna
 Villa Visconti (Cassinetta di Lugagnano), Villa in der Gemeinde Cassinetta di Lugagnano, Metropolitanstadt Mailand, Lombardei
 Villa Visconti (Lavagna), Villa in der Gemeinde Comazzo, Provinz Lodi, Lombardei
 Villa Visconti (Minerbe), Villa in der Gemeinde Minerbe, Provinz Verona, Venetien